Vinay puede referirse a:

Lugares 
 Vinay, comuna francesa situada en Isère.
 Vinay, comuna francesa situada en Marne.

Personajes 
 Ramón Vinay, cantante de ópera chileno.